Le contre-la-montre du Tour de France est une épreuve de la course cycliste par étapes du Tour de France qui peut se présenter sous trois format, deux individuels, le prologue ou le contre-la-montre individuel et l'un collectif, le contre-la-montre par équipe.

Liste

Statistiques 
Depuis la création de l'épreuve, la longueur moyenne du parcours contre-la-montre est légèrement inférieure à 150 km.

La tendance générale est nettement à la baisse depuis le début des années 1980.

Depuis la création de l'épreuve, le pourcentage moyen du parcours couru contre-la-montre est d'environ 3,5% avec un pic supérieur à 9% en 1979.

Notes et références

Article connexe 
 Liste des prologues du Tour de France
 Liste des étapes contre-la-montre individuel du Tour de France
 Liste des étapes contre-la-montre par équipe du Tour de France

Lien externe